Das Damendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1934 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Ergebnisse 
Die weiteren Paarungen und Ergebnisse sind unbekannt.

Quelle 
 The Montreal Gazette (auf https://google.news/newspapers) und The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 24. bis 30. Juli 1934

Anmerkungen 

Tennisturnier in Toronto